Jacqueline Blanc (née en 1950), pongiste handisport suisse 
Jacqueline Blanc (née en 1961), skieuse de vitesse française